Рыбчинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Рыбчинцы — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Рыбчинцы — село в Сквирском районе Киевской области.